Сен-Мартен-де-Валама:

 Сен-Мартен-де-Валама — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сен-Мартен-де-Валама — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.